David García Dapena (1977-), un coureur cycliste espagnol ;
 Pablo Dapena González (1988-), un triathlète professionnel espagnol.